Николай Александрович Соколов:

 Соколов, Николай Александрович (1896—1942) — советский военачальник, генерал-майор, участник Ржевской битвы.
 Соколов, Николай Александрович (1859—1922) — русский композитор, преподаватель придворной капеллы и петербургской консерватории.
 Соколов, Николай Александрович (1892—1974) — советский скульптор, заслуженный деятель искусств РСФСР, заслуженный художник РСФСР.
 Соколов, Николай Александрович (1903—2000) — русский советский художник, один из Кукрыниксов.
 Соколов, Николай Александрович — Георгиевский кавалер; прапорщик; 6 сентября 1917 (посмертно).